Ратушний парк — назва парків, що походить від споруди ратуші (у різних містах по всьому світу). Приклади:
 Ратушний парк (Відень) — парк біля міської ратуші у Відні, Австрія.
  — парк у Кракові, Польща.

Див. також 
 Ратушна площа (значення)

Парки